Albert Sandström kan syfta på:

 Albert Sandström (kompositör) (1924–2017), kompositör, musiker och författare
 Albert Sandström (företagare) (1883–1962), företagare, en av grundarna av Bröderna Sandström AB